Pierwszy rząd Aleksandra Meksiego – rząd Albanii od 13 kwietnia 1992 do 11 lipca 1996.

Skład rządu

Bibliografia 
 http://www.kolumbus.fi/taglarsson/dokumentit/meksi.htm

Polityka Albanii